Mesh kan syfta på:

 Meshnät – en nätstruktur där alla noder har kontakt med minst två andra noder tillhörande samma nät
 Mesh (musikgrupp) – ett brittiskt synthband från Bristol, bildat 1991
 Mesh-metal – ett begrepp inom musikens metalgenre
 MeSH – Medical Subject Headings, en kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaperna skapad av Förenta Staternas nationella medicinbibliotek
 Mesh – indelning av en struktur i finita elementmetoden, se Beräkningsnät
 Meshtyg – ett tyg med många tättliggande hål